Bic steht für:

 Bîc, ein Fluss in Moldau
 BIC Group, französisches Unternehmen, bekannt für Kugelschreiber und Feuerzeuge
 BiC (Radsportteam), ein französisches Radsportteam
 Bic (Sălaj), ein Dorf in Rumänien
 Le Bic, ein Ort und ehemalige Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec 

Bič ist der Familienname folgender Personen:
 Miloš Bič (1910–2004), tschechischer Theologe und Philologe

Bič steht für:
 Bič (Trebnje), Ort in der Gemeinde Trebnje in Slowenien

BIC steht als Abkürzung für:
 Bahá’í International Community, eine internationale Organisation der Religionsgemeinschaft der Bahai
 Bahrain International Circuit,  eine Motorsport-Rennstrecke im Wüstenstaat Bahrain
 Banco BIC Português, angolanische Privatbank in Portugal
 Bantu Investment Corporation, früheres Staatsunternehmen in Südafrika
 Bayesian Information Criterion, siehe Informationskriterium #Bayessches Informationskriterium
 Behavioral Insomnia of Childhood, eine Verhaltensstörung bei Säuglingen und Kleinkindern, siehe Schlaftraining #Verhaltensbedingte Schlafprobleme der Kindheit
 BerufsInformationsComputer, das Berufsberatungsportal der Wirtschaftskammer Österreich
 Best In Class, siehe Best practice
 Bildungscomputer A 5105, ein DDR-Produkt, siehe Bildungscomputer robotron A 5105
 Bone to Implant Contact, Haltbarkeit eines Zahnimplantats, siehe Zahnimplantat #Verweildauer
 Bureau International des Containers, siehe BIC-Code
 Business Identifier Code (vormals Bank Identifier Code), auch SWIFT-BIC im Zahlungsverkehr, Geschäftskennzeichen, siehe ISO 9362 bzw. SWIFT
 Business Incubation Centre, Einrichtungen zur Förderung von Jungunternehmen der Europäischen Weltraumorganisation 
 Business Innovation Center, Schweizer IT- und Softwarehaus, siehe Atos IT Solutions and Services #Geschichte

Siehe auch:
 BICC
 Bick
 BICS
 BIG
 BIK

BIC